Vedergällning kan syfta på:

 Vedergällningsteori – en straffteori inom juridiken
 Vedergällning (straffteori) – olika slag av vedergällningsteorier
 Massiv vedergällning – en militär doktrin
 Vedergällning (bok) – en bok av Krister Falk

Se även
 Hämnd – en reaktiv eller straffande handling på en upplevd orättvisa eller missgärning
 Talionprincipen –  inom juridiken vedergällningsrätt
 Retorsion – påtryckningar på en stat
 Repressalie – i folkrättslig mening påtryckningar på en stat som har brutit mot folkrätten